Barry Murphy (n. 1959) – calciatore irlandese
 Barry Murphy (n. 1985) – calciatore irlandese
 Barry Murphy – nuotatore irlandese
 Barry Murphy – rugbista a 15 irlandese